Ženská čtyřhra ITS Cupu 2012 probíhala ve druhé polovině července 2012. Do singlové soutěže olomouckého tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byly Michaëlla Krajiceková s Renatou Voráčovou. Krajiceková se však turnaje s dotací 100 tisíc dolarů nezúčastnila a spoluhráčkou Češky se stala její finálová soupeřka z předchozího ročníku Julia Bejgelzimerová.

Vítězem se stal nenasazený španělsko-nizozemský pár Inés Ferrerová Suárezová a Richèl Hogenkampová, který ve finále zdolal ukrajinsko-českou dvojici Julia Bejgelzimerová a Renata Voráčová po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–6. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 140 bodů a získaly třetí společnou trofej. Ferrerová Suárezová vybojovala dvacátý první deblový titul na okruhu ITF a pro Hogenkampovou to bylo sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Eva Hrdinová /  Mervana Jugićová-Salkićová (semifinále)
  Sandra Klemenschitsová /  Tatjana Maleková (čtvrtfinále)
  Jelena Bovinová /  Valerija Savinychová (1. kolo)
  Maria Abramovićová /  Mihaela Buzărnescuová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 ITS CUP 2012 na stránkách Mezinárodní tenisové federace

ITS Cup
Ženský okruh ITF 2012
Tenis v Česku v roce 2012